Николай Левитский:
 Левитский, Николай Васильевич (1859—1936) — писатель и общественный деятель.
 Левитский, Николай Григорьевич (1883—1939) — украинский общественно-политический деятель, дипломат, юрист.